Ел Пуебло Нуево има више значења:

 Ел Пуебло Нуево (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пуебло Нуево (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику